Życzenie – emocja
 Życzenie (psychoanaliza)
 Życzenie (pieśń Chopina)